O Campeonato Italiano de Futebol de 2006–07 foi a 105.ª edição da principal divisão do futebol italiano (75.ª como Serie A).

Esta edição foi amplamente dominada pela  que assumiu a liderança da competição na 6.ª rodada e permaneceu até o fim. Com a vitória fora de casa frente ao , na 33.ª rodada, a equipe milanesa  abriu uma vantagem de 15 pontos em relação ao segundo colocado () e conquistou o seu 15.º scudetto. - All results on RSSSF Website. Excluindo o título atribuído devido ao escândalo na temporada 2005–06, Internazionale não conquistava o campeonato desde da temporada 1988–89.

A edição é marcada também pela atuação da  na Serie B, que teve direito à descida de divisão devido ao escândalo que existiu na época anterior.

Classificação

Perdas de pontos 
Devido ao escândalo na Serie A de esquemas de resultados combinados, alguns clubes foram punidos com a perda de pontos e começaram a competição com pontos negativos. Os clubes punidos foram:

Além dos clubes punidos com a perda de pontos, a Juventus, inicialmente campeã das temporadas 2004-05 e 2005-06, teve os títulos retirados e foi punida com a despromoção à Serie B e perdeu ainda 9 pontos. Foi a primeira vez na história do clube que ele não disputou a Serie A.

Torino•
•Atalanta
•Internazionale
•Milan
•Chievo
•Udinese
•Parma
Sampdoria•
•Empoli
•Fiorentina
•Lazio
•Roma
Livorno•
•Reggina
Messina•
Catania•
Palermo•
Cagliari•
•Siena
•Ascoli

Confrontos

Público 

Fonte: Público da Serie A 2006-07

Artilheiros 

2006 no futebol
2007 no futebol
Campeonato Italiano de Futebol - Série A
Desporto na Itália em 2006
Desporto na Itália em 2007